Тохаджили (, ), ранее известная как Конанчито, — индейская резервация в штате Нью-Мексико, США. Название происходит от навахской фразы tó hajiileehé, что означает «место, где люди берут воду с помощью веревки одной величины». Является частью Навахо-Нейшен.

География 
Резервация располагается в центральной части Нью-Мексико, к западу от города Альбукерке, в западной части округа Берналийо, на востоке округа Сибола и на юго-востоке округа Сандовал. Общая площадь резервации — 314,911 км² (121,588 квадратных миль).

Демография 
По данным федеральной переписи населения 2000 года, в резервации проживало 1649 человек.

В популярной культуре 
 Резервация Тохаджили появляется в сериале Breaking Bad, и 13-й эпизод 5-го сезона сериала назван в честь резервации.

См. также 
 Аламо
 Рама

Примечания

Ссылки 
 Canoncito Indian Reservation (Tribal Census Tract 9459), Navajo Reservation and Off-Reservation Trust Land, Arizona/New Mexico/Utah
 Tahajiilee on LocationsHub

Индейские резервации Нью-Мексико
Навахо-Нейшен
География округа Берналийо
География округа Сибола
География округа Сандовал